За всё в ответе:
 За всё в ответе (фильм, 1972) — советский фильм режиссёра Г. Натансона.
 За всё в ответе (фильм, 1978) — советский фильм режиссёров В. Кондратова и Ю. Слупского.